Union Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Union Church (Illinois), ID-Nr. 99000588
 Union Church (Iowa), ID-Nr. 76000759
 Union Church (Louisiana), ID-Nr. 94001562
 Union Church (Androscoggin County, Maine), ID-Nr. 01000810
 Union Church (Naples, Maine), ID-Nr. 94000638
 Union Church (North Harpswell, Maine), ID-Nr. 88000889
 Union Church (Franklin County, Maine), ID-Nr. 89000844
 Union Church (Lincoln County, Maine), ID-Nr. 98000723
 Union Church (Oxford County, Maine), ID-Nr. 80000245
 Union Church (Washington County, Maine), ID-Nr. 00000759
 Union Church (New Hampshire), ID-Nr. 82001669
 Union Church (Ohio), ID-Nr. 82003606
 Union Church (Rhode Island), ID-Nr. 74000045
 Union Church (Vermont), ID-Nr. 00000829

Siehe auch:

 Union Baptist Church
 Union Congregational Church
 Union Presbyterian Church
 Union Chapel
 Unionskirche